

Bevande 
 Delirium Tremens – birra belga

Cinema 
 Delirium (Necronomicon) – film del 1967 diretto da Jesús Franco
 Delirium House - La casa del delirio – film del 1978 diretto da Norman J. Warren
 Delirium – film del 1979 diretto da Peter Maris
 Delirium – film del 2005 diretto da Kevin Castro
 Delirium – film del 2013 diretto da Lee Roy Kunz
 Delirium – film del 2015 diretto da Jared Stanton

Letteratura 
 Delirium – romanzo di Lauren Oliver

Medicina 
 Delirium (o «stato confusionale acuto») – sindrome clinica con transitoria confusione mentale, associata a disorientamento, inattenzione e pensiero disorganizzato
 Delirium tremens, particolare tipo di delirium che si può verificare in soggetti affetti da alcolismo cronico

Musica 
 Delirium – gruppo di rock progressivo italiano
 Delirium – album dei Capercaillie
 Delirium – album di Ellie Goulding (2015)
 Delirium – album dei Lacuna Coil (2016)
 Delirium – album dei Wrathchild (1989)
 Delìrium Còrdia – album dei Fantômas (2004)
 The Gates of Delirium – brano degli Yes 1974

Altro
 Delirium Café – pub di Bruxelles, Belgio